Скелевка:

 Скелевка — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.
 Скелевка — посёлок в Чигиринском районе Черкасской области Украины.